Олег Олександрович Курченко (18 липня 1992, Кривий Ріг, Україна) — український підприємець. Засновник та генеральний директор біржі цифрових активів Binaryx.

Життєпис 

Олег Курченко народився 18 липня 1992 року у Кривому Розі, Україна.

Освіта 

У 2009—2014 роках навчався у Криворізькому національному університеті, здобув ступінь бакалавра комп'ютерних наук за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2019 році пройшов курс у Oplex careers (Велика Британія), отримав CPD диплом у галузі боротьби з відмиванням грошей третього рівня.

Кар'єра 

Після навчання у коледжі Олег почав працювати фрілансером, займаючись веброзробкою та програмуванням повного циклу.

З 2011 до 2017 року працював регіональним sales-менеджером в Deta-elis.us.

До роботи над Binaryx OU Олег працював над низкою інших стартапів, серед яких Paytion та FUEL.discount.  У 2016 році Олег Курченко та Артур Бершадський стали співзасновником IT-компанії YouDigital.

З 2017 року виступає як інвестор Paytion OU.

У лютому 2019 року Олег увійшов до ради директорів Genius Marketing як інвестор і керуючий партнер.

З 2020 року Курченко є генеральним директором та власником біржі цифрових активів Binaryx.

Примітки

Посилання 

Офіційний сайт Binaryx 

Уродженці Кривого Рогу
Українські підприємці